Brumowski ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Brumowski (1691–1735), Jesuit
 Godwin von Brumowski (1889–1936), österreichischer Jagdflieger